Viktor Savelievitch Onopko (en ), né le 14 octobre 1969 à Louhansk (RSS d'Ukraine), est un footballeur russe. Il évoluait au poste de défenseur central ou de milieu défensif (1,89 m - 79 kg).

Réputé pour ses qualités tactiques et techniques, Onopko fut dans les années 1990 l'un des cadres de la sélection russe. Bien qu'il soit d'origine ukrainienne, il est resté fidèle à l'équipe de Russie malgré l'éclatement de l'URSS au début des années 1990. Comme son compatriote Youri Nikiforov, il va faire une partie de sa (longue) carrière dans la Liga espagnole entre 1995 et 2003. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs russes de sa génération, il fut le leader de la sélection russe pendant de nombreuses années, et un défenseur souvent offensif et dangereux par ses puissantes frappes de balle.

Biographie

Statistiques

Palmarès 
 Spartak Moscou
Champion de Russie en 1992, 1993 et 1994.
 Vainqueur de la Coupe d'Union soviétique en 1992.
 Vainqueur de la Coupe de Russie en 1994.

Distinctions individuelles
 Footballeur de l'année en Russie en 1992 et 1993.
Prix "Leader de la sélection nationale" (journal Sport-Express) pour l'année 2002
Ordre du Service à la Patrie

Liens externes 
 

Naissance en octobre 1969
Naissance à Louhansk
Naissance en RSS d'Ukraine
Footballeur international des États indépendants
Footballeur international russe
Footballeur sélectionné plus de 100 fois en équipe nationale
Joueur du Chakhtar Donetsk
Joueur du Dynamo Kiev
Joueur du Real Oviedo
Joueur du Rayo Vallecano
Joueur du FK Spartak Moscou
Joueur de l'Alania Vladikavkaz
Joueur du Saturn Ramenskoïe